Уоткинс-Глен () — посёлок в штате Нью-Йорк (США). В 2010 году проживали  человек. Административный центр округа Скайлер.

Географическое положение 
По данным Бюро переписи населения США Уоткинс-Глен имеет площадь 5,8 квадратных километров. Расположен на пересечении дорог штата 14, 79 и 414.

Население 

По данным переписи 2010 года население Уоткинс-Глена составляло  человек (из них 46,6 % мужчин и 53,4 % женщин), в городе было 873 домашних хозяйств и 442 семей. Расовый состав: белые — 96,2 %. 1,4 % имеют латиноамериканское происхождение.

Население деревни по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 20,2 % — жители младше 18 лет, 3,8 % — между 18 и 21 годами, 58,5 % — от 21 до 65 лет и 17,5 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 43,2 лет. На каждые 100 женщин в Уоткинс-Глене приходилось 87,2 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 82,6 мужчин сопоставимого возраста.

Из 873 домашнего хозяйства 50,6 % представляли собой семьи: 33,7 % совместно проживающих супружеских пар (11,7 % с детьми младше 18 лет); 12,7 % — женщины, проживающие без мужей и 4,2 % — мужчины, проживающие без жён. 49,4 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,09 человека, а средний размер семьи — 2,86 человека. В одиночестве проживали 42,4 % населения, 18,8 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2017 году из  человек старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2016 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год. 15,7 % от всего числа семей в Уоткинс-Глене и 19,3 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Достопримечательности 
Уоткинс-Глен расположен на южном берегу озера Сенека, одного из ледниковых озер Фингер, расположенного в западной части штата Нью-Йорк. На окраине деревни начинается Государственный парк Уоткинс-Глен, популярный среди туристов из-за трассы в скалах над водопадом. Деревня также имеет международную известность как место проведения ралли: Уоткинс Глен Интернешнл Моторспорт Рэйсвей и Уоткинс Глен Гран При.

В Уоткинс-Глен располагается штаб-квартира и приют для сельскохозяйственных животных организации . В интернете можно посмотреть видео, в том числе прямые трансляции из разных частей приюта.

Примечания

Ссылки 
 

Окружные центры штата Нью-Йорк
Статистически обособленные местности штата Нью-Йорк
Населённые пункты округа Скайлер (Нью-Йорк)